Per Pet Sematary si può intendere:

Cinema
 Cimitero vivente (Pet Sematary) – film del 1989 diretto da Mary Lambert
 Cimitero vivente 2 (Pet Sematary Two) – film del 1992 diretto da Mary Lambert
 Pet Sematary – film del 2019 diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer

Letteratura
 Pet Sematary – romanzo di Stephen King

Musica
 Pet Sematary – singolo dei Ramones pubblicato nell'album del 1989 Brain Drain.